Kerrl ist der Familienname folgender Personen:
 
 Alwin Kerrl (1854–1927), deutscher Politiker (SPD)
 Hanns Kerrl (1887–1941), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Kerl
 Kerll